Niemcy:
 Osterfeld – dzielnica miasta Aurich
 Osterfeld – dzielnica Oberhausen
 Osterfeld – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland